Justiniano Posse — município peruano

Figuras históricas
 Justiniano (prepósito) — oficial romano 
 Justiniano (general de Constantino III) — romano 
 Justiniano — imperador bizantino 
 Justiniano (general) — bizantino 
 Justiniano II — imperador bizantino 

Desambiguações de prenomes